Thyresis é uma banda brasileira de death metal melódico formada em 2006 na cidade de João Pessoa, Paraíba. A banda é atualmente composta por Victor Hugo Targino no baixo e vocais, Eduardo Borsero (também no Soturnus) e Danilo Rufino nas guitarras e Demetrius Pedrosa (também no Metacrose) na bateria.

História

Formação e primeira demo (2006-2008)
Thyresis foi formado em 2006 em João Pessoa, Brasil, por Josué "Kain de Queiroz (vocal), Danilo Rufino (guitarra) e os irmãos Andrei Targino (guitarra) e Victor Hugo Targino (baixo). O grupo começou a escrever músicas juntos na mesma época em que a banda Soturnus estava procurando por um novo guitarrista com a intenção de gravar seu primeiro álbum, When Flesh Becomes Spirit; Andrei fez o teste, entrou para a banda e logo após começar a gravar o álbum, deixou o Thyresis. Ele foi substituído por João Pachá (ex-Befamal, ex-Madness Factory, ex-Dissidium, ex- Rest In Disgrace) em 2007, ano em que a banda começou a gravar sua primeira demo intitulada Journey Beyond Infinity, lançada em Janeiro de 2008. Pouco antes da demo ser lançada, o baterista Demetrius Pedrosa (Metacrose, ex-Dissidium) uniu-se ao grupo e eles iniciaram uma pequena turnê local, tocando em festivais e shows de pequeno porte, como a décima edição do festival Forcaos, em Fortaleza, Ceará, com bandas como Krisiun e The Ordher, e a terceira edição do festival Aumenta Que é Rock, em João Pessoa, com a banda Torture Squad como headliner. Nesse mesmo ano, o vocalista Josué deixou o grupo por motivos pessoais e o baixista Victor Hugo assumiu sua posição.

Primeiro álbum (2009-2011)
Em 2009, João Pachá deixou a banda e mudou-se para a Alemanha para continuar a trabalhar com sua outra banda, Rest in Disgrace. Logo após, o Thyresis iniciou a produção de seu primeiro álbum, ainda sem título na época. Produzido e mixado pelo baixista e vocalista Victor Hugo, o álbum, mais tarde intitulado Thyresis, tomou em torno de dois anos para ser concluído e lançado, e foi masterizado pelo produtor sueco Jens Bogren no Fascination Street Studios, em Örebro, Suécia. Após as gravações estarem concluídas, em Janeiro de 2011, a banda estava mais uma vez completa com a entrada do guitarrista Eduardo Borsero, também no Soturnus.

Estilo musical, influências e temática lírica
O estilo do Thyresis consiste na fusão de death metal melódico, thrash metal e heavy metal tradicional. Influenciado por bandas como In Flames, At The Gates, Dark Tranquillity, mas também Iron Maiden, Metallica e Blind Guardian, o vocalista e baixista Victor Hugo Targino diz que power metal também assume um papel importante no som da banda. A temática lírica geralmente gira em torno de conflitos pessoais internos e críticas à sociedade e à política.

Membros
Membros atuais
 Victor Hugo Targino - baixo, vocais (2006-)
 Danilo Rufino - guitarras (2006-)
 Eduardo Borsero - guitarras (2011-)
 Demetrius Pedrosa - bateria (2007-)

Membros anteriores
 Andrei Targino - guitarras (2006-2007)
 Josué "Kain" de Queiroz - vocais (2006-2008)
 João Paulo Pachá Namy - guitarras (2007-2009)

Discografia
 2008 - Journey Beyond Infinity (demo)
 2011 - Thyresis

Ligações externas

Bandas formadas em 2006
Bandas de death metal melódico
Bandas da Paraíba
Bandas de heavy metal do Brasil
Fundações na Paraíba em 2006